Holmsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:
 Holmsjön (Älmhult) in der Gemeinde Älmhult, Kronobergs län
 Holmsjön (Älvdalen) in der Gemeinde Älvdalen, Dalarnas län
 Holmsjön (Ånge) in der Gemeinde Ånge, Västernorrlands län
 Holmsjön (Åre) in der Gemeinde Åre, Jämtlands län
 Holmsjön (Arjeplog) in der Gemeinde Arjeplog, Norrbottens län
 Holmsjön (Arvika) siehe Holmsjön (Eda)
 neun Seen in der Gemeinde Åsele, Västerbottens län
 Holmsjön (Askersund) in der Gemeinde Askersund, Örebro län
 zwei Seen in der Gemeinde Åtvidaberg, Östergötlands län
 Holmsjön (Gemeinde Berg) in der Gemeinde Berg, Jämtlands län
 drei Seen in der Gemeinde Bräcke, Jämtlands län
 Holmsjön (Bräcke, Östersund) in den Gemeinden Berg und Östersund, Jämtlands län
 Holmsjön (Degerfors) in der Gemeinde Degerfors, Örebro län
 Holmsjön (Dorotea) in der Gemeinde Dorotea, Västerbottens län
 Holmsjön (Eda) in den Gemeinden Eda und Arvika, Värmlands län
 Holmsjön (Eskilstuna) in der Gemeinde Eskilstuna, Södermanlands län
 Holmsjön (Falkenberg) in der Gemeinde Falkenberg, Hallands län
 Holmsjön (Falun) in der Gemeinde Falun, Dalarnas län
 vier Seen in der Gemeinde Filipstad, Värmlands län
 vier Seen in der Gemeinde Finspång, Östergötlands län
 Holmsjön (Finspång, Örebro) in den Gemeinden Finspång, Östergötlands län und Örebro, Örebro län
 zwei Seen in der Gemeinde Flen, Södermanlands län
 Holmsjön (Flen, Eskilstuna) in den Gemeinden Flen und Eskilstuna, Södermanlands län
 Holmsjön (Gislaved) in der Gemeinde Gislaved, Jönköpings län
 drei Seen in der Gemeinde Gnesta, Södermanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Hällefors, Örebro län
 Holmsjön (Hällefors, Lindesberg) in den Gemeinden Hällefors und Lindesberg, Örebro län
 Holmsjön (Hällefors, Nora) in den Gemeinden Hällefors und Nora, Örebro län
 Holmsjön (Härjedalen) in der Gemeinde Härjedalen, Jämtlands län
 Holmsjön (Härjedalen, Ljusdal) in den Gemeinden Härjedalen, Jämtlands län und Ljusdal, Gävleborgs län
 Holmsjön (Hedemora) in der Gemeinde Hedemora, Dalarnas län
 Holmsjön (Hofors) in der Gemeinde Hofors, Gävleborgs län
 Holmsjön (Hudiksvall) in der Gemeinde Hudiksvall, Gävleborgs län
 drei Seen in der Gemeinde Hultsfred, Kalmar län
 drei Seen in der Gemeinde Hylte, Hallands län
 Holmsjön (Jönköping) in der Gemeinde Jönköping, Jönköpings län
 Holmsjön (Karlshamn) in der Gemeinde Karlshamn, Blekinge län
 Holmsjön (Karlskoga) in der Gemeinde Karlskoga, Örebro län
 Holmsjön (Katrineholm) in der Gemeinde Katrineholm, Södermanlands län
 Holmsjön (Kinda) in der Gemeinde Kinda, Östergötlands län
 Holmsjön (Krokom) in der Gemeinde Krokom, Jämtlands län
 Holmsjön (Laxå) in den Gemeinden Laxå und Askersund, Örebro län
 Holmsjön (Lekeberg) in der Gemeinde Lekeberg, Örebro län
 zwei Seen in der Gemeinde Lindesberg, Örebro län
 Holmsjön (Ljusnarsberg) in der Gemeinde Ljusnarsberg, Örebro län
 Holmsjön (Ludvika) in der Gemeinde Ludvika, Dalarnas län
 Holmsjön (Malung-Sälen) in der Gemeinde Malung-Sälen, Dalarnas län
 zwei Seen in der Gemeinde Motala, Östergötlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Nora, Örebro län
 Holmsjön (Norberg) in der Gemeinde Norberg, Västmanlands län
 Holmsjön (Nordmaling) in der Gemeinde Nordmaling, Västerbottens län
 zwei Seen in der Gemeinde Norrköping, Östergötlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Norrtälje, Stockholms län
 zwei Seen in der Gemeinde Nyköping, Södermanlands län
 Holmsjön (Örebro) in der Gemeinde Örebro, Örebro län
 sechs Seen in der Gemeinde Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Holmsjön (Österåker) in der Gemeinde Österåker, Stockholms län
 Holmsjön (Östersund) in der Gemeinde Östersund, Jämtlands län
 Holmsjön (Ragunda) in der Gemeinde Ragunda, Jämtlands län
 Holmsjön (Rättvik) in der Gemeinde Rättvik, Dalarnas län
 Holmsjön (Robertsfors) in der Gemeinde Robertsfors, Västerbottens län
 Holmsjön (Sandviken) in der Gemeinde Sandviken, Gävleborgs län
 Holmsjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Holmsjön (Skellefteå) in der Gemeinde Skellefteå, Västerbottens län
 zwei Seen in der Gemeinde Skinnskatteberg, Västmanlands län
 Holmsjön (Sorsele) in der Gemeinde Sorsele, Västerbottens län
 Holmsjön (Strängnäs) in der Gemeinde Strängnäs, Södermanlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Strömsund, Jämtlands län
 Holmsjön (Sundsvall) größtenteils in der Gemeinde Sundsvall, Västernorrlands län
 Holmsjön (Sunne) in der Gemeinde Sunne, Värmlands län
 Holmsjön (Surahammar) in der Gemeinde Surahammar, Västmanlands län
 Holmsjön (Svenljunga) in der Gemeinde Svenljunga, Västra Götalands län
 Holmsjön (Tingsryd) in der Gemeinde Tingsryd, Kronobergs län
 Holmsjön (Tranemo) in der Gemeinde Tranemo, Västra Götalands län
 Holmsjön (Umeå) in der Gemeinde Umeå, Västerbottens län
 Holmsjön (Uppsala) in der Gemeinde Uppsala, Uppsala län
 Holmsjön (Vaggeryd) in der Gemeinde Vaggeryd, Jönköpings län
 Holmsjön (Vännäs) in der Gemeinde Vännäs, Västerbottens län
 sieben Seen in der Gemeinde Västervik, Kalmar län
 Holmsjön (Växjö) in der Gemeinde Växjö, Kronobergs län
 fünf Seen in der Gemeinde Vilhelmina, Västerbottens län
 Holmsjön (Vimmerby) in der Gemeinde Vimmerby, Kalmar län